Cilix este un gen de insecte lepidoptere din familia Drepanidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe

Galerie 

Cilix